

Botanique
Trèfle rouge est un nom vernaculaire qui peut être donné spontanément à la plupart des espèces de trèfles dont les fleurs sont rouges, pourpres ou roses. Néanmoins, malgré un nombre important de telles espèces de trèfles à fleurs rouges, l'appellation trèfle rouge est réservée généralement :

 à Trifolium rubens, nommé également Trèfle rougeâtre (rubens : rouge, en latin)

 ainsi qu'à Trifolium pratense, le trèfle des prés, sans doute plus répandu que l'espèce précédente.

Confusion possible 
Pour les non-spécialistes, il peut être confondu avec le trèfle incarnat (espèce cultivée), qui a cependant des fleurs pourpres, nettement différentes.

Cinéma
 Nick Carter et le trèfle rouge est un film franco-italien d'espionnage de 1965, réalisé par Jean-Paul Savignac avec Eddie Constantine.

Flore (nom vernaculaire)